Zorita del Maestrazgo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zorita del Maestrazgo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Zorita del Maestrazgo (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar